Lillestrøm SK (Lillestrøm Sportsklubb) ist ein Fußballverein aus Lillestrøm, Norwegen. Der Klub wurde am 2. April 1917 durch den Zusammenschluss zweier lokaler Vereine gegründet. Heimstätte ist das Åråsen-Stadion mit einer Kapazität von 12.000 Plätzen.

Lillestrøm SK gewann bisher fünf norwegische Meistertitel und erreichte sechs Pokalsiege.

Geschichte 
Der bisher größte Erfolg auf europäischer Ebene gelang 1977 mit einem 2:0-Heimsieg über Ajax Amsterdam im Europapokal der Landesmeister. Das Rückspiel in Amsterdam wurde jedoch 0:4 verloren. Die letzten Meistertitel wurden 1987 und 1989 gefeiert.

Von 2005 bis 2006 war hier der Deutsche Uwe Rösler Trainer des Vereins und führte die Mannschaft zweimal auf den 4. Platz.

In der Saison 2007 gewann Lillestrøm zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den Norwegischen Pokal. Im Finale besiegten sie den Zweitligisten FK Haugesund mit 2:0. 2017 folgte dann der bisher letzte Pokalerfolg durch ein 3:2 über Sarpsborg 08 FF.

2019 stieg der Verein erstmals nach 46 Jahren wieder in die Zweitklassigkeit ab, schaffte aber den sofortigen Wiederaufstieg.

Erfolge 
 Norwegischer Meister (5×): 1959, 1976, 1977, 1986, 1989
 Norwegischer Pokalsieger (6×): 1977, 1978, 1981, 1985, 2007, 2017

Bekannte Spieler und Trainer 

Weitere Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (Lillestrøm SK) zu finden.

Platzierungen

Weblinks 

 Offizielle Website

Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1917